Mangostan steht für folgende Begriffe

 Mangostane, eine tropische Baumart mit essbaren Früchten.
 Mangostanfrucht, die Frucht der oben genannten Baumart.
 Mangostan (Farbstoff), eine chemische Substanz aus der Mangostane.